Sörttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sörttjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun, 
Sörttjärnen, Lappland, sjö i Malå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn